Název Liščí hora má více vrcholů:

 Liščí hora (Lužické hory) (536 m) – v Lužických horách
Liščí hora (Krkonošské podhůří) (612 m) – v Krkonošském podhůří
Liščí hora (Krušné hory) (996 m) – v Krušných horách
 Liščí hora (Rychlebské hory) (1007 m) – v Rychlebských horách
 Liščí hora (Šumava) (1050 m) – vrchol na Šumavě, jihovýchodně od Borových Ladů v okrese Prachatice
Liščí hora (Krkonoše) (1363 m) – v Krkonoších

Název Liščí Hora má toto sídlo:

 Liščí Hora – část obce Rybník v okrese Domažlice

Podobný název 
 Liščí vrch